Звук:
 Звук — в физике, в широком смысле — упругие волны, распространяющиеся в среде и создающие в ней механические колебания. В узком смысле — субъективное восприятие этих колебаний специальным органом чувств человека и животных.
 «Звук» — интернет-сервис потокового аудио, позволяющий слушать музыку, подкасты и аудиокниги.
 Речевой звук — в фонетике.
 Музыкальный звук — в музыке.